Bullet Train steht für:

 Bullet Train, umgangssprachliche Bezeichnung für Shinkansen, japanischer Hochgeschwindigkeitszug
 Bullet Train, Song auf dem Album Jugulator von Judas Priest (1997)
 The Bullet Train, englischsprachiger Titel von Panik im Tokio-Express, japanischer Film von Jun’ya Satō (1975)
 Bullet Train (Roman), Roman von Kōtarō Isaka 
 Bullet Train (Film), US-amerikanischer Actionfilm von Regisseur David Leitch und Verfilmung des Romans